De Rijp (Friesland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Noardeast-Fryslân
 Sandfirderrijp, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân

Zie ook
De Rijp